Lamparski ist der Name von

 Karl Lamparski (1878–1949), polnisch-österreichischer Maler und Grafiker
 Piotr Lamparski (* 1962), Geologe